Der gestiefelte Kater steht für:

 Le Maître chat ou le Chat botté (Perrault), eine Erzählung von Charles Perrault (1695)
 Der gestiefelte Kater (Tieck) (1797), Komödie von Ludwig Tieck
 Der gestiefelte Kater, ein Märchen der Brüder Grimm
 Der gestiefelte Kater (1955), deutscher Märchenfilm von Herbert B. Fredersdorf
 Der gestiefelte Kater (1969), japanischer Anime-Film von Kimio Yabuki
 Der gestiefelte Kater (2009), deutscher Märchenfilm von Christian Theede
 Der gestiefelte Kater (2011), US-amerikanischer Computeranimationsfilm von Chris Miller
 Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch, US-amerikanischer Computeranimationsfilm (2022) von Joel Crawford
 Der gestiefelte Kater – Abenteuer in San Lorenzo, US-amerikanische Computeranimationsserie
 Der gestiefelte Kater (Zeichentrickserie), Trickfilmserie des Südwestfunks Baden-Baden 
 Der gestiefelte Kater oder Wie man das Spiel spielt Komische Oper in 2 Akten von Günter Bialas nach dem Libretto von Tankred Dorst
 Der gestiefelte Kater (Oper) (1961), Kinderoper von Cornel Trăilescu
 Perix der Kater und die drei Mausketiere (DDR-Titel: Der gestiefelte Kater), japanischer Zeichentrickfilm